Jean-Pierre Coallier, (1937 - ), un animateur de radio, un animateur de télévision et un acteur canadien ;
 Marc-André Coallier, (1963 -) un acteur québécois.